Прва лига Републике Српске у фудбалу 2005/06. је једанаеста по реду сезона Прве лиге Републике Српске у организацији Фудбалског савеза Републике Српске. Првенство је почело 13. августа 2005.

Лига се у овој сезони као и раније састојала од 16 клубова. Победник лиге се пласира у Премијер лигу. Из Прве лиге Републике Српске на крају сезоне испадају три најслабије пласиране екипе а у њу улазе три победника Друге лиге Републике Српске (Запад, Центар, Југ). У случају да из Премијер лиге испадну два клуба из Републике Српске онда у Другу лигу Републике Српске прелазе последње четири екипе, а у случају да из Премијер лиге не испадне ниједан клуб у Прву лигу, онда из ње испадају само два клуба.

У сезони 2004/05 у Премијер лигу се пласирао Радник Бијељина док су у Другу лигу Републике Српске испали Дрина ХЕ из Вишеграда, Напредак Доњи Шепак, Локомотива Брчко и ФК Херцеговац из Билеће. 

Уместо њих нови чланови Прве лиге су постали клубови Борац Бања Лука и Рудар Угљевик који су испали из Премијер лиге а из Друге лиге Републике Српске су ушла три клуба: Фамос из Војковића првак групе Исток, Никос Канбера из Руданке првак грпе Центар и ФК Слоге из Трна првак групе Запад.

Клубови

Резултати 

Домаћини су наведени у левој колони.

Коначна табела 

ИГ = Играо утакмица; Д = Добио; Н = Нерешио; ИЗ = Изгубио; ГД = Голова дао; ГП = Голова примио; ГР = Гол-разлика ; Бод = Бодови

Листа стрелаца 
 19 голова 
Перовић ФК Младост Гацко
 15 голова 
Ђукановић ФК Борац Бања Лука / Слога Добој
 14 голова
 Слијепчевић ФК Козара Градишка
 Гајић ФК Дрина Зворник
 12 голова 
Николић ФК Љубић

Види још 
 Прва лига Републике Српске у фудбалу
 Фудбалски савез Републике Српске

Спољашње везе 
 Фудбалски Савез Републике Српске 
 РС-Спорт  
 BiH soccer 

Прва лига Српске у фудбалу
Босанскохерцеговачке фудбалске лиге у сезони 2005/06.